Кнехтель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кнехтель, Вильгельм (1837—1924) — румынский ботаник, садовод и нумизмат.
  (1940—2009) — американский музыкант-клавишник.